For Better, for Worse (1919), een film van Cecil B. DeMille
For Better, for Worse (1954), een film van J. Lee Thompson